Nethercutt ist der Familienname folgender Personen: 

 Jack Nethercutt (1913–2004), US-amerikanischer Unternehmer, Museumsgründer und Autorennfahrer
 George Nethercutt (* 1944), US-amerikanischer Politiker

Nethercutt ist der Name von: 

 Nethercutt Collection, US-amerikanisches Automobil- und Musikautomatenmuseum